est un footballeur international japonais né le  dans la préfecture de Mie au Japon.

Biographie

Palmarès 
  Sanfrecce Hiroshima
 Championnat du Japon
 Champion : 2012, 2013 et 2015

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1985
Naissance à Ise (Japon)
Footballeur international japonais
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur du Gamba Osaka
Joueur du Kyoto Sanga FC
Joueur des Sanfrecce Hiroshima
Joueur du Matsumoto Yamaga FC
Joueur du FC Machida Zelvia